

Pape et patriarches 
Le pape  (mort en 649) ;
Le patriarche de Constantinople  (mort en 687) ;
Le patriarche d'Alexandrie  (de 607 à 609)

Empereurs 
L'empereur de Nicée  Lascaris (1173-1222),
Le despote d'Épire  Ange Doukas Comnène (mort après 1252) ;
Le despote de Morée  Paléologue (1351-1407)
L'empereur d'Éthiopie  (de 1413 à 1414).

Autres 
Le roi de Corse  (1694-1756)
L'exarque de Ravenne  Calliopas (de 648 à 649, puis de 652 à 666)
Le duc de Naples  (de 719 à 729)
Le marquis de Montferrat  (1291-1338),